Елисеевская — деревня в Верховажском районе Вологодской области. Административный центр Сибирского сельского поселения и Сибирского сельсовета.

Расстояние до районного центра Верховажья по автодороге — 49 км. Ближайшие населённые пункты — Бирючевская, Гнилужская, Ивановская, Боярская.

По переписи 2002 года население — 40 человек (15 мужчин, 25 женщин). Преобладающая национальность — русские (92 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района